Das Camping World RV Sales 200 ist ein Autorennen der NASCAR Camping World Truck Series, das seit der Gründung der Serie im Jahre 1995 jährlich stattfindet. Es wird auf der Milwaukee Mile in West Allis, Wisconsin ausgetragen. Bei der ersten Austragung im Jahr 1995 ging es nur über eine Distanz von 125 Meilen (201,17 km) und Runden. Seit 1996 beträgt die Renndistanz auf dem Oval 200 Meilen (321,87 km) und somit auch 200 Runden. In den Jahren 2002 und 2004 kam es zu einem Green-White-Checkered-Finish, was eine Verlängerung der Distanz um ein paar Runden zur Folge hat.

Von 1995 bis 2000 sponserte das in Chicago ansässige Unternehmen Sears das Rennen. In den Jahren 1998 und 1999 hieß das Rennen DieHard 200 und warb somit für die Autobatterie DieHard, ein Produkt des Unternehmens Sears. In den folgenden Jahren wurde das Rennen von GNC, Black Cat Fireworks und Toyota gesponsert, ehe im Jahre 2008 das Unternehmen Camping World, das in den vergangenen Jahren sein NASCAR-Engagement vergrößert hat und unter anderem auch Hauptsponsor zweier Rennserien ist, den Platz des Hauptsponsors des Rennens einnahm. 

Der erste und bislang einzige Fahrer, der in diesem Rennen seinen ersten Sieg in einer bedeutenden NASCAR-Division verbuchen konnte, war der spätere Sprint-Cup-Champion Kurt Busch, der im Rennen der Saison 2000 von der Pole-Position startete, 156 Runden führte und schließlich auch gewann. Johnny Benson gewann von 2006 bis 2008 in drei aufeinander folgenden Rennen.

Bisherige Pole-Positions und Rennsieger 

* = Green-White-Checkered-Finish

NASCAR-Camping-World-Truck-Series-Rennen
Sportveranstaltung in West Allis